Beinn Tarsuinn kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Beinn Tarsuinn (Highland), berg i Skottland, 
 Beinn Tarsuinn (North Ayrshire), berg i Skottland,